Luigi Ferraris ist der Name folgender Personen:

* Luigi Ferraris (Politiker) (1813–1900), italienischer Politiker 
 Luigi Ferraris (Fußballspieler) (1887–1915), italienischer Fußballspieler
 Luigi Vittorio Ferraris (1928–2018), italienischer Botschafter und Autor